Патријарх Јерусалима или Јерусалимски патријарх може се односити на:
 Патријарх града Јерусалима и све Палестине, предстојатељ је Јерусалимске патријаршије
 Латински патријарх Јерусалима, надбискуп Јерусалима латинског обреда
 Јерусалимски патријарх Јерменске апостолске цркве, предстојатељ Јерменске апостолске цркве у Јерусалиму